Boryaceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Boryaceae ingår i ordningen sparrisordningen, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisordningen
Boryaceae